Neajlovu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Neajlovu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Neajlovu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu